Berka může být:

 zastaralý výraz pro loupeživého rytíře: lapka

příjmení osob
 František Berka – více osob
 Jakub Karel Berka (* 1962) – český římskokatolický duchovní, premonstrát
 Jan Berka (1759–1838) – pražský mědirytec, grafik a kreslíř
 Jaroslav Berka (* 1987) – český florbalový trenér a hráč
 Jiří Berka – český soudce obviněný ze zmanipulovaných konkursů
 Jiří Berka – pseudonym spisovatele Bohumila Freie (* 1933)
 Karel Berka (1923–2004) – český logik, filosof a pedagog
 Ladislav Berka (rozcestník) – více osob
 Milan Berka (* 1978) – český házenkář
 Miloslav Berka (1892–1942) – legionář, plukovník pěchoty, člen ilegální organizace Obrana národa
 Miroslav Berka (1944–1987) – český hráč na klávesové nástroje
 Tomáš Berka – více osob
 Václav Berka (* 1956) – český sládek
 Zdeněk Berka (* 1951) – politik ČSSD

ženský tvar s přechýlením
 Alexandra Berková (1949–2008) – česká prozaička, scenáristka, publicistka a pedagožka
 Renata Berková (* 1975) – česká triatlonistka, trojnásobná mistryně republiky a olympionička

šlechtický rod Berků z Dubé
 Aleš Berka z Dubé a Lipé († 1599)
 Bohuchval Berka (před 1590 – po 1621), český šlechtic
 Hynek Berka z Dubé († 1348), český šlechtic a nejvyšší pražský purkrabí
 Hynek Berka mladší z Dubé († 1361), zakladatel honštejnské linie Berků 
 Jetřich Berka z Dubé († 1570)
 Jindřich Berka z Dubé, zvaný Hynek Žák (1296–1333), biskup olomoucký
 Václav Berka z Dubé (1570–1608)
 Zbyněk Berka z Dubé a Lipé (1551–1606), pražský arcibiskup, velmistr řádu Křižovníků s červenou hvězdou
 Zbyněk Berka z Dubé (velkopřevor) (před 1518–1578), maltézský rytíř
 Zdislav Berka z Dubé a Lipé (1467–1553), královský úředník, zakladatel zámku Zákupy

Reference 

Rozcestníky - příjmení